Manskirsch ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Gottfried Manskirsch (1736–1817), deutscher Maler
 Franz Joseph Manskirsch (1768–1830), deutscher Maler
 Jakob Manskirsch (1710–1766), deutscher Maler
 Johann Christoph Manskirsch (1689–1760), deutscher Bildhauer des Barock
 Peter Joseph Manskirsch (1742–1809), deutscher Maler
 Peter Paul Manskirsch (1731–nach 1806), deutscher Maler